Курта́й () — село у складі району Шал-акина Північноказахстанської області Казахстану. Входить до складу Юбілейного сільського округу, раніше входило до складу ліквідованого Октябрського сільського округу.

Населення — 93 особи (2009; 148 у 1999, 293 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 росіяни — 35 %
 казахи — 21 %
 німці — 20 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти району Шал-акина
Села Північноказахстанської області